

События 
 Консулы: Авл Габиний и Луций Кальпурний Пизон Цезонин (два плебея); проконсул: Гай Юлий Цезарь (в обеих Галлиях); преторы: Гай Меммий, Гай Фабий (Адриан), Луций Виллий Анналис, Луций Домиций Агенобарб, Луций Корнелий Лентул Крус, Луций Флавий, Публий Нигидий Фигул и ; пропреторы: Гней Корнелий Лентул Марцеллин (в Сирии), Луций Аппулей (в Македонии), Тит Ампий Бальб (в Азии) и Тит Веттий Сабин (в Африке); курульный эдил: Марк Эмилий Скавр; плебейские эдилы: Квинт Марций Крисп и Публий Плавтий Гипсей; плебейские трибуны: Гней Манилий, Квинт Теренций Куллеон, Луций Антистий Турпион, Луций Нинний (Руф) Квадрат, Луций Новий Нигер, Публий Клавдий Пульхр и Секст Элий Лиг; квесторы: Гай Кальпурний Пизон Фруги (в Вифинии), Гней Планций (в Македонии), Децим Лелий (на Сицилии), Канидий (на Кипре) и Марк Целий Руф (на Сицилии); монетные триумвиры: Гней Корнелий Лентул Марцеллин, Марк Эмилий Скавр и Публий Плавтий Гипсей.
 Преторы требуют расследования деятельности Цезаря. Сенат отказался. Изгнание Цицерона в Македонию. Смерть пропретора Македонии Гая Октавия, женатого на Юлии, племяннице Цезаря. Присоединение Кипра к Риму.
 Совершив нападение на охрану армянского царевича Тиграна, сына Тиграна Великого, Клодий, похитив его, помогает тому бежать из Рима; при этом, в схватке смертельно ранен брат Элия Лига, Марк Папирий Мазон.
 Гельветы разбиты Юлием Цезарем.
 Гельветы решают переселиться к устью Гаронны и пройти через землю аллоброгов. Цезарь прибыл в Генаву и разрушил мост через Родан. Когда гельветы двинулись через области секванов и эдуев, те обращаются за помощью к Цезарю. Цезарь разбивает гельветов при переправе через Арар, разбивает их при Бибракте и заставляет их вернуться.
 Ариовист двинулся на Весонтион, столицу секванов. Римляне под командованием Цезаря, поддерживавшие эдуев, выступили против германцев Ариовиста и заняли Весонтион. Цезарь напал на Ариовиста и разгромил его войско, преследуя его до Рейна. Остатки германцев бежали к правому берегу Рейна. Зима — Цезарь в Цизальпинской Галлии.
 Александрийцы вновь поднимают восстание и за жестокость изгоняют Птолемея Авлета. Бегство Птолемея в Рим. Александрийцы передают власть его дочери Беренике.
 58—56 — Царица Египта Береника IV. Старшая дочь Птолемея XI.
Хунну:
 58—31 — Шаньюй хуннов Хуханье. Опала Гуси-князя. Восстание в пользу Хуханье. Самоубийство Уянь-Гюйди. Набег ухуаней на род Гуси.

Родились 
 30 января — Ливия Друзилла, римская императрица, жена Октавиана Августа (39 до н. э.—14), мать императора Тиберия, бабка императора Клавдия, прабабка императора Калигулы и прапрабабка императора Нерона.

Скончались 
 58, ок. — Гай Виселлий Варрон (род. не позже 105 до н. э.), двоюродный брат Цицерона, занимавший квестуру ок. 74 года до н. э. Коллега Гая Лициния по эдилитету, по разным версиям, в 67 или 66 году до н. э.;
 Марк Папирий Мазон, римский всадник и один из конвоиров армянского царевича Тиграна, брат Элия Лига и друг Помпея. Убит во время стычки на Аппиевой дороге с наёмниками Клодия.

Примечания

См. также